Rabasa steht für:
 Rabasa (Westmalaka), ein indonesisches Dorf im Distrikt Westmalaka (Westtimor)

Rabasa ist der Familienname von:
 Richard Rabasa (1931–2011), französischer Skispringer